Az 1983-as magyar férfi vízilabda-bajnokság a hetvenhatodik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Vasas Izzó új neve Tungsram SC lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

A góllövőlista élmezőnye

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
A magyar sport évkönyve 1983

1983
Magyarferfivizilabdabajnoksag